Андрей Николаевич Михалёв () — комбайнер Петуховской МТС Курганской области, Герой Социалистического Труда (1952). Участник Великой Отечественной войны, гвардии сержант.

Биография 
Андрей Николаевич Михалёв родился 25 октября 1923 года в крестьянской семье в селе Железном Пресновской волости Петропавловского уезда Акмолинской губернии Киргизской АССР РСФСР, ныне село входит в Пресновский сельский округ  Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. Русский.

Рано остался без отца. В 1930 году семья Михалёвых переехала на жительство в деревню Пенькова Стрелецкого сельсовета Петуховского района Уральской области (4 февраля 1964 года деревня исключена как сселившаяся, территория ныне входят в Петуховский муниципальный округ Курганской области). Здесь он окончил пять классов.

Начал работать прицепщиком на тракторе, был направлен на курсы механизаторов. С весны 1938 года работал трактористом и комбайнером Петуховской МТС. Уже в первый год работы получил за ударный труд Почетную грамоту.

В марте 1942 года был призван Петуховским РВК Челябинской области в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Боевой путь начал в составе 119-й стрелковой дивизии, был тяжело ранен. После госпиталя обучался в танковом училище. С 1943 года воевал в 1-й батарее Паркового дивизиона 4-й гвардейской тяжелой минометной бригады, шофер в экипаже легендарной «Катюши». Гвардии сержант. Беспартийный. За мужество в боях был награждён двумя боевыми орденами, медалью «За отвагу». Осенью 1945 года был демобилизован.

Вернулся домой и снова работал в Петуховской МТС механизатором широкого профиля. За штурвалом комбайна «Сталинец-8» работал на полях колхоза им. Сталина. Летом — осенью 1950 года намолотил 12662 центнера зерна, перевыполнив свои обязательства. За ударный труд летом 1951 года награждён орденом Ленина.

В уборочную 1951 года экипаж убрал 1003 гектара хлебов, намолотив с каждого из них по 13 центнеров зерна, с убранной площади за 35 рабочих дней 8991 центнер зерновых культур. Был представлен для участия на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1952 года «в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 апреля 1950 года за достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур в 1951 году» Михалёву Андрею Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот».

После упразднения МТС работал шофером в совхозе Стрелецкий и Петуховском военкомате.

Последние годы жил в городе Кургане Курганской области.

Андрей Николаевич Михалёв умер 11 мая 1990 года. Похоронен на кладбище села  Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской области, ныне село — административный центр Кетовского муниципального округа той же области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда, 24 мая 1952 года
 Орден Ленина
 Медаль «Серп и Молот»
 Орден Ленина, 1951 год
 Орден Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени, 6 апреля 1985 года
 Орден Красной Звезды, 4 марта 1945 года
 Орден «Знак Почёта», 1957 год
 Медаль «За отвагу», 17 февраля 1945 года
 Медаль «За боевые заслуги», 24 июня 1944 года
 Медаль «За взятие Кенигсберга»
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Большая золотая, серебряная и бронзовая медали ВДНХ СССР

Ссылки

Литература 
 Михалёв Андрей Николаевич // Золотое созвездие Зауралья. — Курган: ПарусМ, 2002. — Т. 2. — С. 298—301.

Примечания 

Персоналии:Петуховский район
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Комбайнёры